Le Ministère fédéral des Affaires sociales peut faire référence :
 au ministère fédéral du Travail en Allemagne ;
 au ministère fédéral des Affaires sociales en Autriche.